Не́сис — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Несис, Александр Натанович (род. 1962) — российский предприниматель, миллиардер.
 Несис, Виталий Натанович (род. 1976) — член совета директоров и генеральный директор ОАО «Полиметалл».
 Несис, Геннадий Ефимович (род. 1947) — советский и российский шахматист; гроссмейстер ИКЧФ (1985), заслуженный тренер РСФСР (1987), шахматный журналист.
 Несис, Ефим Израилевич (1922—2009) — советский и российский физик, заслуженный профессор Ставропольского государственного университета, заслуженный деятель науки России.
 Несис, Кир Назимович (1934—2003) — советский и российский гидробиолог, специалист по головоногим моллюскам.